Jan Such (ur. 1931) – polski filozof
 Jan Such (ur. 1948) – polski siatkarz i trener siatkarski